Конец Вечности:
 Конец Вечности — фантастический роман Айзека Азимова. 
 Конец Вечности (фильм) — советский фильм 1987-го года, экранизация романа Айзека Азимова.